Kertasemaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kertasemaya, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Kertasemaya, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar